Laporte, LaPorte o La Porte possono riferirsi a:

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Laporte – census-designated place della Contea di Larimer, Colorado
 Laporte – città della Contea di Hubbard, Minnesota
 Laporte – borough della Contea di Sullivan, Pennsylvania
 Laporte – township della Contea di Sullivan, Pennsylvania
 La Porte – census-designated place della Contea di Plumas, California
 La Porte – capoluogo della Contea di LaPorte, Indiana
 La Porte – città della Contea di Harris, Texas
 La Porte City – città della Contea di Black Hawk, Iowa

Persone 
 Aymeric Laporte – calciatore francese naturalizzato spagnolo, difensore del Manchester City e della nazionale spagnola
 Benoît Laporte – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato francese
 Bernard Laporte – ex rugbista, allenatore di rugby, politico e imprenditore francese
 Céline Laporte – multiplista, ostacolista e lunghista seychellese con cittadinanza francese
 Christophe Laporte – ciclista su strada francese 
 Francis de Laporte de Castelnau – naturalista, entomologo ed esploratore francese
 Guy Laporte – ex rugbista, allenatore di rugby e dirigente sportivo francese
 Leo Laporte – conduttore televisivo statunitense
 Léonie Laporte – attrice e cantante francese naturalizzata italiana
 Otto Laporte – fisico tedesco naturalizzato statunitense
 Pierre Laporte – politico canadese